HSB kan syfta på:

 HSB – en svensk kooperativ bostadsrörelse, se Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening
 HSB – en finländsk bostadsstiftelse, se Helsingfors svenska bostadsstiftelse
 HSB – ett tyskt järnvägsföretag i Wernigerode i östra Tyskland, se Harzer Schmalspurbahnen
 HSB – ett färgsystem (Hue, Saturation, Brightness), se HSV (färgsystem)
 HSB – från Hvilket skulle bevisas, se Vilket skulle bevisas
 hsb – språkkod för Högsorbiska